Franciszkowo ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Franciszkowo (Iława), Ort im Powiat Iławski, bis 1945: Freudenthal, Kreis Rosenberg i. Westpr., Westpreußen
 Franciszkowo (Wydminy), Ort im Powiat Giżycki, bis 1938: Franziskowen, 1938 bis 1945 Freihausen, Kreis Lötzen, Ostpreußen

 Woiwodschaft Großpolen:
 Franciszkowo (Złotów), Ort im Powiat Złotowski, bis 1945: Franziskowo, Kreis Flatow, Westpreußen

 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Franciszkowo (Bukowiec), Ort im Powiat Święcki, bis 1945: Franzdorf, Kreis Schwetz, Westpreußen
 Franciszkowo (Skępe), Ort im Powiat Lipnowski

 Woiwodschaft Masowien:
 Franciszkowo (Żuromin), Ort im Powiat Żuromiński

 Woiwodschaft Podlachien:
 Franciszkowo (Raczki), Ort im Powiat Suwalski

Siehe auch: Franciszków